Орден Дружбы () — высшая государственная награда Китайской Народной Республики для иностранных граждан.

История 
Орден Дружбы учреждён законом, принятым Всекитайским собранием народных представителей 27 декабря 2015 года и вступившим в силу с 1 января 2016 года. Орден является вторым по старшинству после ордена Республики и высшим для вручения иностранцам за выдающиеся заслуги, способствующим социалистической модернизации Китая, контактам и сотрудничеству Китая с миром и поддержанию мира во всем мире.

Первым кавалером ордена стал президент России Владимир Путин, получивший награду во время своего визита в Китай 8 июня 2018 года.

Описание 
Знак ордена золотой, в виде раскрытого цветка лотоса с ажурными лепестками. В центре лицевой стороны знака — круглый золотой медальон синей эмали с широким золотым ободком. В центре медальона изображение летящего над земным шаром голубя с оливковой ветвью в клюве. На ободке — две лавровые ветви по бокам, в нижней части — две скреплённые в рукопожатии руки. На оборотной стороне знака гравируется имя награждённого.

Знак носится на золотой ажурной цепи, состоящей из одного центрального большого и пятнадцати малых звеньев синей эмали, оформленных в виде китайских традиционных узлов и несущих изображения растений: родеи японской, пионов, посконника китайского, а также яшмовых колец. Звенья соединены между собой малыми цепочками.

Порядкового номера орден не имеет.

Кавалеры

Примечания

Ссылки 
 中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法 (= Закон о национальных наградах и почестях от 27 декабря 2015 года) 
 В Китае будет впервые вручен орден Дружбы КНР . Синьхуа (7 июня 2018).
 Си Цзиньпин вручил Владимиру Путину первый орден Дружбы КНР . Синьхуа (8 июня 2018).
 Орден Дружбы КНР . ТАСС (8 июня 2018).

Дружба
Дружбы
Появились в 2016 году в Китае